Hohner bezeichnet folgende

 Unternehmen
 Hohner, ein Musikinstrumentenhersteller in Trossingen
 Personen
 Ernst Hohner (1886–1965), Harmonikafabrikant, Stadtrat von Trossingen, Enkel des Unternehmensgründers
 Heidi Hohner (* 1970), Pseudonym einer deutschen Autorin
 Heinz Hohner (1907–1967), ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Augsburg
 Jakob Hohner (1861–1946), Harmonikafabrikant, ältester Sohn des Firmengründers, Kommerzienrat
 Karl Hohner (1891–1971), Harmonikafabrikant, Enkel des Unternehmensgründers
 Matthias Hohner (1833–1902), Harmonikafabrikant, Gründer der Firma Hohner
 Matthias Hohner (Ingenieur) (1898–1978), Harmonikafabrikant, Enkel des Unternehmensgründers

 andere Artikel
 Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus, ein nach Ernst Hohner benanntes Konzerthaus in Trossingen
 Hohner – das Musical, ein im Jahr 2004 uraufgeführtes Musical

Siehe auch:
 Honer
 Höhner